Bandido kan syfta på:

Musik 
Bandido (album), musikalbum av La Bionda

Personer 
Bandido (fribrottare), mexikansk fribrottare

Se även
Bandidos